Het arrondissement Camenca (Russisch: Каменский район, Kamienskij rajon; Roemeens: Raionul Camenca) is een arrondissement van Transnistrië. Het ligt aan de rivier Dnjestr. 

Transnistrië